Анато́лий Дми́триевич Быка́нов (20 марта 1937, Прохладный, Кабардино-Балкарская АССР — 2015, Москва) — советский и российский композитор и музыкант. Профессор Московской консерватории им П. И. Чайковского.

Биография 
Анатолий Дмитриевич Быканов родился 20 марта 1937 года в городе Прохладном, Кабардино-Балкарской АССР.

В 1962 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции С. А. Баласаняна (ранее занимался у Д. Б. Кабалевского).

В 1965 году создал камерный ансамбль «Рококо». Основу ансамбля составляли музыканты Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Автор симфонических и инструментальных произведений, музыки к мультфильмам, оригинальной музыки к телепередаче «Кабачок 13 стульев».

Долгие годы преподавал композицию в Центральной Музыкальной школе, с 1974 по 1980 год занимал должность директора ЦМШ.

Профессор Московской консерватории на кафедре сочинения. Преподавал также теоретические дисциплины.

Известностью пользовалась его музыка к мультфильмам «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Горный мастер», «Салют, Олимпиада!», лентам из цикла «Волшебник Изумрудного города», и к самой первой экранизации повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пес и кот».

Является автором оригинальной музыки к телепередаче «Кабачок 13 стульев». После написания музыки к развлекательной телепередаче, Быканов начал сотрудничать с другими режиссёрами. В 1993 году на экраны вышел последний фильм с музыкой Анатолия Быканова — «Я сама».

Скончался в 2015 году в Москве.

Фильмография

Композитор 
 1952 — На всякого мудреца довольно простоты
 1966-1980 — «Кабачок 13 стульев»
 1970 — Как мы искали Тишку
 1970 — Малышок и чёрная маска
 1970 — Представление начинается!
 1971 — На всякого мудреца довольно простоты
 1972 — Украли зебру
 1972 — Яблоко
 1973 — Сказка о попе и о работнике его Балде
 1973 — Сказка о громком барабане
 1973—1974 — Волшебник Изумрудного города (3, 6, 9-10 серии)
 1975—1976 — Дядя Фёдор, Пёс и Кот
 1975 — Одуванчик
 1978 — Горный мастер
 1978 — Сдаётся квартира с ребёнком
 1979 — Салют, олимпиада!
 1980 — Истрия одного подзатыльника
 1988 — Домовой и хозяйка
 1993 — Я сама

Вокал в мультфильмах 
 1974 — Волшебник Изумрудного города. Шестой фильм — совместно с хоровой студией «Спутник» (Песня «Кружитесь быстрей, карусели») (в титрах не указан)

Известные песни 
 «Дежурный постовой» (исп. Георгий Вицин, сл. Владимир Лифшиц)
 «Закадычные подружки» (разные исполнители; сл. Пётр Синявский, из кинофильма «История одного подзатыльника»)
 «От села до села» (исп. Муслим Магомаев и ВК «Аккорд», сл. Анатолий Горохов)
 «Пиши» (исполняет и слова написал Анатолий Горохов)
 «Песня о воспитании детей» (исп. Леонид Серебренников, сл. Пётр Синявский, из кинофильма «История одного подзатыльника»)
 «Репка» (исп. вокальный квартет «Аккорд», сл. Анатолий Горохов)
 «Кружитесь быстрей, карусели!» (исп. Анатолий Быканов и хоровая студия «Спутник», сл. Андрей Санин, из шестой серии мультфильма «Волшебник Изумрудного города»)
 «Песенка Кота Матроскина» (исп. Светлана Харлап, сл. Игорь Шаферан, из мультфильма «Дядя Фёдор, пёс и кот»)
 «Мир детей» (исп. Хоровая студия «Спутник», сл. Игорь Шаферан, заставка мультфильма «Дядя Фёдор, пёс и кот»)
 Заставка «Кабачка 13 стульев» (совместно с Арто Заргаряном, исп. Андрей Миронов, сл. В. Гераскин)
 «Отчего нам так не везёт» (исп. Клара Румянова, сл. Виталий Татаринов, из кинофильма «Сдаётся квартира с ребёнком»)
 Музыкальное сопровождение к мультфильму «Сказка о попе и о работнике его Балде» (исп. Олег Анофриев, слова Александра Сергеевича Пушкина)
 «Солдатское счастье» (исп. Владимир Трошин и Илья Гречишников, сл. Михаил Садовский)
 «Тимоша» (исп. Георгий Вицин, сл. Владимир Лифшиц)
 «Тайный знак» (исп. Муслим Магомаев, сл. Анатолий Горюшкин)

Известные эстрадные мелодии из камерного ансамбля «Рококо» 
 «Лесной ручей», 3 мин. 24 сек. По мотивам саундтрека мультфильма «Яблоко» 1972 года. Год записи: 1973.
 «Дюны» (диск «Ленивый Шейк»), 3 мин. 40 сек. Год записи: 1967 (первоначальная запись), 1968.
 «Дилижанс» (диск «Старый Антиквар»), 3 мин. 30 сек. Год записи: 1970.
 «Элегия» (диск «Старый Антиквар»), 4 мин. 23 сек. Год записи: 1984.*

Примечания

Ссылки 
 Ансамбль «Рококо»
 Биографическая энциклопедия
 Центральная музыкальная школа при Московской консерватории